Hilton kan syfta på:

 Hilton Hotels – en internationell amerikanskägd hotellkedja grundad 1919

Personer
 Hilton (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Hilton (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer

Personer med förnamnet
 Hilton Crowther (1879–?), engelsk affärsman
 Hilton Dawson (född 1953), brittisk politiker
 Hilton Edwards (1903–1982), irländsk skådespelare och teaterproducent
 Hilton Valentine (född 1943), gitarrist

Geografi

Australien 

 Hilton (del av en befolkad plats), Western Australia, Fremantle,

Kanada 

 Hilton, Ontario – en kommun

Storbritannien 

 Hilton, Dorset, ort i England, 
 Hilton (distrikt i Storbritannien, England, County Durham), 
 Hilton (parish i Storbritannien, England, Cambridgeshire), 
 Hilton (distrikt i Storbritannien, England, Stockton-on-Tees), 
 Hilton (parish i Storbritannien, England, Derbyshire), 
 Hilton (parish i Storbritannien, England, Staffordshire), 
 Hilton, Cumbria – en ort i Cumbria, England
 Hilton, Derbyshire – en ort i Derbyshire, England
 Hilton, Lichfield – en ort i Lichfield, Staffordshire, England
 Hilton, Shropshire – en ort i Shropshire (distrikt), Shropshire, England

Skottland 
 Hilton, Aberdeen – en ort i Aberdeen
 Hilton, Inverness – en ort i Inverness, Highland
 Hilton, Tain – en ort i Highland
 Hilton, Tarbat – en ort i Highland
 Hilton, Aberdeen – en ort i Scottish Borders

USA 

 Hilton, New York, New York, Monroe County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar